Die Turn-Europameisterschaften des Jahres 1987 fanden erstmals sowohl für Männer als auch für Frauen am gleichen Ort nämlich in Moskau statt. Bei den 16. Frauen-Europameisterschaften konnte Daniela Silivaș vier Goldmedaillen für sich verbuchen während Anja Wilhelm der BR Deutschland die zweite Medaille bei Frauen-Europameisterschaften überhaupt sicherte. Bulgarien gewann seine erste Silbermedaille.

Erstmals traten auch Sportlerinnen aus Zypern und der Türkei bei Frauen-Europameisterschaften an.

Teilnehmer 
F = Frauen, M = Männer

Ergebnisse

Mehrkampf

Gerätefinals Frauen

Gerätefinals Männer

Medaillenspiegel 

Sportveranstaltung 1987
Turn-Europameisterschaften
Sportveranstaltung in der Sowjetunion
Sportveranstaltung in Moskau
Turnen (Sowjetunion)